Моторы К серии это четырёхцилиндровые двигатели производимые корпорацией Honda и работающие по четырёхтактному циклу Отто. Производятся в 2.0 и 2.4 литровых модификациях, а также 2.3L с турбонаддувом. Самые совершенные и высокопроизводительные серийные ДВС марки Honda.

Все моторы этой серии снабжены системой DOHC i-VTEC, а также VTC. Однако, система VTEC может быть реализована как на обоих валах (мощные версии, требующие высокооктановое топливо), так и только на впускном валу (бюджетные версии; при этом выпускной вал классический).

K20

K20A 
 Используется в:
 2002—2005 Honda Civic Type-R (EP3)
 2001—2006 Honda Integra Type-R(DC5)
 Объём: 1998  см³
 Степень сжатия: 11.5:1
 Мощность: 220 л. с. (162 кВт) @ 8000 об/м
 Крутящий момент: 152 фут-фунтов (206 Нм) @ 7000 об/м
 Предельные обороты: 8500 об/м
 2003—2006 Honda Accord Euro-R
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 11.5:1
 Мощность: 220 л. с. (162 кВт) @ 8000 об/м
 Крутящий момент: 152 фут-фунтов (206 Нм) @ 7000 об/м
 Предельные обороты: 8500 об/м
 2001— Honda Stepwgn
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.8:1
 Мощность: 160 л. с. @ 6500 об/мr
 Крутящий момент: 141 фут-фунтов (191 Нм) @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м

K20A2 
 Используется в:
 2002—2004 Acura RSX Type-S и 2002—2005 Honda Civic Type R (EP, European)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 11.0:1
 Мощность: 200 л. с. (149 кВт) @ 7400 об/м
 Крутящий момент: 142 фут-фунтов (193 Нм) @ 6000 об/м
 Предельные обороты: 8100 об/м

K20A3 
 Используется в:
 2002—2005 Honda Civic Si
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.8:1
 Мощность: 160 л. с. (119 кВт) @ 6500 об/м
 Крутящий момент: 132 фут-фунтов (179 Нм) @ 5000 об/м
 Предельные обороты: 7300 об/м
 2002—2006 Acura RSX
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.8:1
 Мощность: 160 л. с. (119 кВт) @ 6500 об/м
 Крутящий момент: 141 фут-фунтов (191 Нм) @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м

K20A4 
 Используется в:
 2001—2006 Honda CR-V (Европа, Азия)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.8:1
 Мощность: 150 л. с. (112 кВт) @ 6500 об/м
 Крутящий момент: 141 фут-фунтов (192 Нм) @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м

K20B 
 Используется в:
 2001—2006 Honda Stream (Япония)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 10:1
 Мощность: 156 л. с. (115 кВт) @ 6300 об/м
 Крутящий момент: 138 фут-фунтов (188 Нм) @ 4600 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м

K20Z1 
 Используется в:
 2005—2006 Acura RSX Type-S
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 11.0:1
 Мощность: 212 л. с. (150 кВт) @ 7800 об/м (sae NET Rev 8/04)
 Крутящий момент: 140 фут-фунтов (194 Нм) @ 7000 об/м (sae NET Rev 8/04)
 Предельные обороты: 8200 об/м

K20Z2 
 Используется в:
 2006- Acura CSX (Канада)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.6:1
 Мощность: 155 л. с. (114 кВт) @ 6000 об/м (sae NET Rev 8/04)
 Крутящий момент: 139 фут-фунтов (188 Нм) @ 4500 об/м / 188 Нм @ 4200 об/м (Сингапур)
 Предельные обороты: 6800 об/м
 2006- Honda Civic (JDM)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.6:1
 Мощность: 155 л. с. (114 кВт) @ 6000 об/м
 Крутящий момент: 139 фут-фунтов (188 Нм) @ 4500 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м
 2006 — Honda Accord (Европа)
 Объём: 1998 см³
 Степень сжатия: 9.8:1
 Мощность: 155 л. с. (114 кВт) @ 6000 об/м
 Крутящий момент: 190 Нм @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 6800 об/м

K20Z3 
Это рядный, четырёхцилиндровый двигатель внутреннего сгорания используется в модернизированном
Honda Civic SI а также в Acura CSX Type-S (2007—2010). Головной блок сделан из алюминия, диаметр поршней равен 86 мм, а их ход 86 мм. Общий объём равен 2.0 литрам.

 Используется в:
 2006 Honda Civic Si, 2007—2010 Acura CSX Type-S
 Объём : 1998 см³
 Степень сжатия : 11.0:1
 Мощность: 197 л. с. (147 кВт) @ 7800 об/м (sae NET Rev 8/04)
 Крутящий момент: 139 lb·ft (189 Нм) @ 6200 об/м (sae NET Rev 8/04)
 Предельные обороты: 8000 об/м

K23

K23A1 
 Турбонаддув
 Источник Acura
 Используется в:
 2007 Acura RDX
 Объём: 2300см3
 Степень сжатия: 8.8:1
 Мощность: 238 л. с. @ 6000 об/м (SAE net)
 Крутящий момент: 260 фут-фунтов @ 4500 об/м (SAE net)
 Предельные обороты: 6800
 Диаметр поршня: 86 мм
 Ход поршня: 99 мм

K24

K24A1 
 Используется в:
 2002—2006 Honda CR-V (Америка, Великобритания)
 2007—2009 Honda CR-V (Япония)
 Объём: 2354 см³
 Степень сжатия: 9.6:1
 Мощность: 166 л. с. (119 кВт) @ 6000 об/м
 Крутящий момент: 162 фут-фунтов (220 Нм) @ 3600 об/м
 Предельные обороты: 6500 об/м

K24A2 
 Используется в:
 2005—2007 Acura TSX
 Объём: 2354 см³
 Степень сжатия: 11:1
 Мощность: 205 л. с. (149 кВт) @ 6800 об/м
 Крутящий момент: 167 фут-фунтов (229 Нм) @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 7100 об/м

K24A3 
 Используется в:
 2003—2006 Honda Accord (Европа, Япония и Австралия)
 Объём: 2354 см³
 Степень сжатия: 10.5:1
 Мощность: 189 л. с. (140 кВт) @ 6800 об/м
 Крутящий момент: 164.5 фут-фунтов (223 Нм) @ 4500 об/м
 Предельные обороты: 7000 об/м

K24A4 
 Используется в:
 2003—2005 Honda Accord, 2003—2006 Honda Element
 Объём: 2354 см³
 Степень сжатия: 9.7:1
 Мощность: 160 л. с. (119 кВт) @ 5500 об/м
 Крутящий момент: 161 фут-фунтов (218 Нм) @ 4500 об/м
 Предельные обороты: 6500 об/м

K24A8 
 Используется в:
 2006/2007 Honda Accord
 Объём: 2354 см³
 Диаметр и ход поршня: 87 mm * 99 mm
 Степень сжатия: 9.7:1
 Мощность: 166 л. с. (124 кВт) @ 6000 об/м
 Крутящий момент: 160 фут-фунтов @ 4000 об/м
 Предельные обороты: 6500 об/м

Двигатели Honda